Основные матчи Уимблдонского турнира в женском одиночном разряде проходили в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 27 июня по 10 июля 2022 года на кортах местного Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Эшли Барти должна была защищать титул Уимблдонского турнира, но ушла из тенниса в марте 2022 года.

Первая ракетка мира Ига Свёнтек начинала турнир с 35 выигрышами подряд, что является 16-й беспроигрышной серией в эре открытых турниров. Беспроигрышная серия закончилась поражением от Ализе Корне в третьем круге. Серия из 37 побед Свёнтек является самой длинной в истории 21-ого века и двенадцатой за эру открытых турниров.

Серена Уильямс получила вайлд-карточку для участия в турнире, и вернулась в теннис после более чем годового отсутствия из-за травмы правой икры, которую она получила на том же турнире. Она пыталась выиграть турнир Большого шлема в одиночном разряде 24 раза и сравняться с рекордом Маргарет Корт, но выбыла уже в первом круге после поражения от Армони Тан.

Ализе Корне принимала участие в турнире Большого шлема 62-й раз подряд, что является повторением рекорда Ай Сугиями.

Впервые в решающем сете использовался тай-брейк до 10 очков и третий тай-брейк вообще.

Участники 

  Ига Свёнтек (третий круг)
  Анетт Контавейт  (второй круг)
  Унс Джабир (финал)
  Паула Бадоса (четвёртый круг)
  Мария Саккари (третий круг)
  Каролина Плишкова (второй круг)
  Белинда Бенчич (первый круг)
  Петра Квитова (первый круг)
  Даниэль Коллинз (первый круг)
  Джессика Пегула (третий круг)
  Гарбинье Мугуруса (первый круг)
  Эмма Радукану (второй круг)
  Кори Гауфф (третий круг)

<ol start=17>
  Елена Остапенко (четвёртый круг)
  Барбора Крейчикова ''(третий круг)'
  Белинда Бенчич (четвёртый круг)
  Анжелика Кербер (третий круг)
  Симона Халеп (полуфиналы)
  Елена Рыбакина (титул)
  Тайхман, Джил (первый круг)
  Мэдисон Киз (отказ)
  Аманда Анисимова (четвертый  круг)
  Камила Джорджи (первый круг)
  Мартина Тревизан (первый круг)
  Беатрис Хаддад Майя (первый круг)
  Элизе Мертинес (четвёртый круг)
  Петра Квитова (третий круг)
  Сорана Кырстя ''(второй круг)'

Основной турнир

Финальные раунды

Верхная половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Нижняя половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Информация о других участницах

Вайд-карточки 

Источник:

Защищенный рейтинг

Отобрались из квалификации

Лаки-лузер

Снялись

Отстранены теннисистки 

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета отстранил российских и белорусских теннисисток, провозглашая что «в условиях такой несправедливой и беспрецедентной военной агрессии было бы неприемлемо, если бы российский режим получил любую пользу от участия российских или белорусских игроков в турнире».

Не заявлялись

Заявлялись 

Рейтинг по сотоянию: 16  мая 2022 годаИсточник:

Примечания

Ссылки 
 Заяки 
 Сетка 

Уимблдонский турнир 2022